De manière générale, la continuité est le fait d'être continu, ininterrompu.
 En mathématiques, la continuité est une propriété topologique  d'une fonction. 
 En philosophie des sciences (épistémologie, théorie de la connaissance), la continuité est une théorie issue d'Aristote selon laquelle les objets naturels changent de manière graduelle.
 En narratologie, la continuité est le principe de cohérence entre les différentes œuvres d'une même série ou cycle, ou d'un même univers de fiction.
 La continuité en escalade est la capacité pour le grimpeur à évacuer et à retarder l'apparition d'acide lactique.
 Pour les entreprises on parle de Plan de continuité d'activité. C'est l'un des éléments de la gestion de crise, à préparer pour être mis en œuvre en cas de crise (ex : inondation, épidémie, catastrophe naturelle ou technologique, coupure d'électricité ou d'internet, etc.) pour pouvoir fonctionner en mode dégradé. Il a en France fait l'objet d'une norme AFNOR (norme ISO 22301 dite système de management de la continuité d’activité, exceptionnellement mis à disposition gratuite de tous le 23 mars 2020 pour répondre à la pandémie de COVID-19.
 Continuité, magazine québécois spécialisé dans les questions patrimoniales.

Notes et références